Пакославице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 3929 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бехув
 Быковице
 Гошовице
 Коженквице
 Новаки
 Пакославице
 Реньска-Весь
 Жимяны
 Слупице
 Смолице
 Стробице

Поселения 
 Фрончкув
 Годковице
 Начкув
 Прусиновице
 Радовице
 Спины
 Смиловице

Соседние гмины 
 Гмина Гродкув
 Гмина Каменник
 Гмина Ламбиновице
 Гмина Ныса
 Гмина Отмухув
 Гмина Скорошице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет